Борис Кащеев:
 Кащеев, Борис Иванович (1908—1989) — советский военачальник, полковник.
 Кащеев, Борис Леонидович (1920—2004) — доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Украины, основатель Харьковской школы метеорной радиолокации и радиосвязи.